Serie A 1952 – edizione del torneo di primo livello del campionato italiano di hockey su pista
 Serie A 1952 – edizione del massimo livello del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A 1952 – edizione del principale torneo pallavolistico italiano maschile
 Serie A 1952 – edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile